Le xian de Pingshan (平山) est une subdivision administrative de la province du Hebei en Chine.
 Le xian de Pingshan (屏山) est une subdivision administrative de la province du Sichuan en Chine.
 Le district de Pingshan (平山) de la province du Liaoning en Chine.
 Le district de Pingshan dans la province du Guangdong en Chine.
 Le nouveau district de Pingshan (坪山) est une subdivision administrative de Shenzhen, dans la province du Guangdong en Chine.

Homonymie de toponyme